COV est un sigle composé des trois lettres C, O et V qui peut signifier :
 composé organique volatil ;
 certificat d'obtention végétale.

COV est un code qui peut signifier :
 , au Portugal, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CoV est une abréviation qui peut signifier :
 Coronavirus, un genre de virus de la famille des Coronaviridae,

cov est le symbole mathématiques qui désigne la covariance

Code IATA des aéroports